2010 je lahko:

 leto 2010 
 2010 - epizoda Zvezdnih vrat SG-1
 2010: Druga odiseja